Onslow (Iowa), een plaats in Iowa, Verenigde Staten
Onslow (Australië), een plaats in de Australische staat West-Australië
George Onslow, een Franse componist van Engelse afkomst 
Onslow, personage uit Schone Schijn (televisieserie) (ook wel Keeping Up Appearances), een werkloze, luie nietsnut en echtgenoot van Daisy. Zie omschrijving op pagina Schone Schijn.